El acrónimo TOC puede referirse a los que corresponden a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Casos principales 
 Trastorno obsesivo compulsivo, síndrome psiquiátrico perteneciente al grupo de los trastornos de ansiedad.
 Carbono orgánico total (por su denominación en inglés Total Organic Carbon), un parámetro para medir la cantidad de materia orgánica en agua, suelo o sedimentos.
 Teoría de restricciones (por su denominación en inglés Theory Of Constrains), teoría creada por Eliyahu M. Goldratt.
 Tabla de contenidos (por su denominación en inglés Table Of Contents), un índice utilizado en estructura de datos.

Miscelánea 
 ToC, por la Troponina C (una proteína).
 Toc, juego de tablero similar al parchís, pero en el que se usan naipes en lugar de dados.

Enlaces externos 
 (en inglés) Palabras mágicas TOC ; FORCETOC ; NOTOC (en Mediawiki).

Otros casos 
 Consultar Wikipedia: Categoría Plantillas de índices.
 Consultar Wikipedia: Plantilla:Índice/doc.

Acrónimos